Stéphane Roy peut désigner :
 Stéphane Roy (1959-), compositeur de musique électroacoustique ;
 Stéphane Roy (1963-), scénographe du Cirque du Soleil ;
 Stéphane Roy (1967-), joueur de hockey sur glace québécois, frère de Patrick Roy ;
 Stéphane E. Roy (1968-), acteur, dramaturge, auteur et metteur en scène québécois ;
 Stéphane Roy (1976-), joueur de hockey sur glace.